Boyd County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:

 Boyd County (Kentucky) – okres v Kentucky
 Boyd County (Nebraska) – okres v Nebrasce